RBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rebun Island (Giappone)